Zareh () é um nome próprio armênio, derivado de um rei mencionado no capítulo 1.31 da História da Armênia.

Nomes
Onomástica
Reis da Armênia